Als Operation Flintlock bezeichnet man
 eine US-amerikanische Kernwaffentestserie, siehe Operation Flintlock (Kernwaffentest)
 den militärischen Codenamen für die Schlacht um Kwajalein